Kummersdorf steht für:
 Ortsteile der heutigen Gemeinde Am Mellensee im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Kummersdorf-Gut
 Kummersdorf-Alexanderdorf
 die ehemalige Heeresversuchsanstalt Kummersdorf bei Kummersdorf-Gut
 den Ortsteil Kummersdorf der Stadt Storkow (Mark) im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 einen Ortsteil der Gemeinde Arrach im Landkreis Cham in Bayern
 eine Wüstung bei Boxdorf im Landkreis Meißen in Sachsen; siehe Liste der Wüstungen in Dresden
 Kummersdorf, ehemaliger deutscher Name von Kumrova vas, Slowenien

Siehe auch:
 Weihnachten für Kummersdorf, eine Donald-Duck-Geschichte von Carl Barks